Die Liste der Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2013/14 enthält alle Spieler, die in der schwedischen Elitserien im Schach 2013/14 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Grundsätzlich war die Zahl der gemeldeten Spieler für die Mannschaften der Elitserien nicht begrenzt, und auch während der Saison waren noch Nachmeldungen möglich. Während Eksjö SK, Örgryte SK und Burgsvik Alva SK mit jeweils 10 Spielern auskamen, setzte der Lunds ASK 16 Spieler ein. Insgesamt kamen 122 Spieler zum Einsatz, von denen 34 alle Wettkämpfe bestritten.
Punktbester Spieler war Evgeny Agrest (Team Viking) mit 7,5 Punkten aus 9 Partien. Je 6,5 Punkte erreichten Pia Cramling (Team Viking), Robert Bator, Thomas Engqvist (beide Rockaden Stockholm), Axel Smith (Lunds ASK) und Stefan Schneider (Limhamns SK), wobei Cramling acht Partien spielte, Bator, Engqvist, Smith und Schneider je neun.
Mit Peter Heine Nielsen, Stefan Bryntze, Jon Ludvig Hammer (alle Rockaden Stockholm), Aleksandr Volodin (Team Viking), David Lundberg, Jesper Hall (beide Lunds ASK), Johan Kretz (Västerås SK) und Joel Eklund (Limhamns SK) erzielten acht Spieler 100 %, wobei Nielsen drei Partien spielte, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2013); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2013 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2013; BIH = Bosnien und Herzegowina, DEN = Dänemark, ESP = Spanien, EST = Estland, FIN = Finnland, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, ISL = Island, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MNE = Montenegro, NOR = Norwegen, RUS = Russland, POL = Polen, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

SK Rockaden Stockholm

SK Team Viking Sollentuna

Lunds ASK

Västerås Schackklubb

Limhamns SK

Farsta SK

Eksjö SK

Örgryte SK

Burgsvik Alva SK

Upsala ASS

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2013/14 auf Chess-Results.com
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2013/14 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2013
Schach 2014